Праду:

 Праду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Праду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.

Персоналии 
 Праду, Аделия (род. 1936) — бразильская поэтесса.
 Праду, Вагнер (род. 1987) — бразильский боец ММА.
 Праду, Рикарду (род. 1965) — бразильский пловец, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.